

Architecture 
Le bûcher est la dépendance d'une maison consacrée au rangement des bûches de bois destinées au chauffage.

Exécution 
 Le bûcher est une forme de peine de mort qui consiste à brûler un condamné

Cérémonie 
 Le Bûcher des Vanités est la destruction par le feu d'objets qui poussent au péché

Œuvres de fiction 
 Bûcher d'hiver, œuvre de Sergueï Prokofiev (1949) ;
 Le Bûcher des vanités, roman de Tom Wolfe ;
 Le Bûcher des vanités, film de Brian De Palma;
 voir aussi 
 Jeanne au bûcher, film de Roberto Rossellini.

Patronyme 
Bucher est aussi un patronyme porté par :
André Bucher (né en 1976), athlète suisse ;
André Bucher (1924-2009), sculpteur suisse ;
André Bucher (né en 1946), écrivain français ;
 Edwin Bucher, sculpteur suisse ;
Jean-Paul Bucher (1937-2011), industriel alsacien ;
Jeanne Bucher (1872-1946), fondatrice de la galerie Jeanne Bucher ;
Joël Bucher, financier ;
Nicolas Bucher (né en 1975), organiste et claveciniste français ;
Pierre Bucher (1869-1921), fondateur du Musée alsacien de Strasbourg ;
Pierre Bucher (magistrat) (1510-1576), architecte, procureur, doyen de l'université de Grenoble ;
Ralf Bucher (né en 1972), footballeur allemand.
Renata Bucher (née en 1977), triathlète suisse.

Économie 
Bucher Industries une entreprise suisse de l'industrie mécanique.

Nota 
 Le Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques (voir § I.3.3) recommande d'écrire bucher sans accent circonflexe et non plus bûcher.

Homonymie de patronyme